Wartberg kan syfta på följande platser:

Wartberg ob der Aist
Wartberg, Zellerndorf